Доказательное образование ( — образование, основанное на доказательствах) это подход ко всем аспектам образования, от разработки образовательной политики до учебной практики, в котором используемые методы основаны на значительных и надёжных доказательствах, полученных в результате экспериментов.

Доказательное образование имеет общую цель с доказательной медициной: применить наилучшие имеющиеся доказательства, полученные с помощью научного метода, к принятию образовательных решений. «Доказательное обучение» относится к аспектам преподавания.

Источники доказательств 
Как и при тестировании новых лекарств, методы обучения, основанные на фактических данных, получают из контролируемых испытаний. Когда сравниваются несколько исследований, их выводы комбинируются, и мы получаем мета-исследование или метаанализ. Это значительно более надёжно, чем результаты отдельных исследований из-за трудностей в контроле переменных и индивидуального уклона.

Два источника метаанализа в сфере образования включают: «Видимое обучение» Джона Хэтти в Новой Зеландии и «Инструктаж в классе» команды из Колорадо (США) под руководством Роберта Марцано.

Согласно исследованию Марцано, есть десять методов обучения, которые, как было показано, работают значительно лучше, чем многие другие:
 Использование аналогий и сравнений;
 Выявление сходств и различий;
 Применение заметок и подведение итогов;
 Развитие мышления роста;
 Повторение и практика;
 Графические средства обучения и методы;
 Кооперативное обучение;
 Постановка целей;
 Обеспечение обратной связи (формирующие оценки);
 Проверка гипотез;
 Активизация предшествующих знаний;
 Организаторы развития.

What Works Clearinghouse 
Другим источником доказательного образования является «What Works Clearinghouse», который оценивает образовательные программы с помощью доказательств эффективности и управляется федеральным Национальным центром оценки образования и региональной помощи (NCEE) США. Ниже приведены несколько образовательных программ, которые в настоящее время имеют наивысший рейтинг оценки «средний или большой», а также наивысшую оценку эффективности «положительных эффектов»:

Sound Partners. Фонетика, основанная на индивидуальном обучении четыре раза в неделю, рассчитанная на минимальный опыт преподавателя. Программа состоит из скриптовых уроков, которые используют устное чтение, чтобы практиковаться в навыках акустики.

Успех для всех (Success For All). Школьная программа чтения для начальных классов с акцентом на раннее выявление и предотвращение проблем чтения. Ключевые элементы программы включают ежедневные 90-минутные классы чтения, в которых учащиеся группируются по показателям независимо от их возраста. Ученикам с трудностями в обучении предоставляется однодневное индивидуальное обучение. Первый год включает учебную программу, которая фокусируется на развитии языка и фонематической осведомленности. Второй год предполагает учебную деятельность, которая проходит в командах или парах.

Positive action. Обучает детей позитивному и конструктивному мышлению о себе и соответствующим действиям по отношению к другим людям с использованием таких методов, как дискуссии, ролевые и неролевые игры. В качестве учебного материала программа использует информационные бюллетени, брошюры и песни.

Мифы и малоэффективные методы

Мифы 
Нейронауки выявили ряд распространенных заблуждений, которые не подтверждаются доказательствами:
 убеждение в том, что учащиеся обладают стилями обучения (обычно: визуальные, слуховые или кинестетические);
 что у учащихся левое или правое полушарие является доминирующим;
 что есть такие критические периоды школьного возраста, когда требуется определённое обучение.

Другие мифы:
 убеждение, что учащимся необходимо иметь воду на столе для поддержания водно-солевого баланса;
 что специальные диеты или продукты (а не сбалансированная диета) могут улучшить обучение;
 что нейро-лингвистическое программирование может помочь обучению;
 что начало учебного дня должно быть отложено, так как подростки поздно засыпают и поздно просыпаются.

Малоэффективные методы 
Джон Хэтти показал, что многие из мер, одобренных правительствами многих стран мира, имеют низкую эффективность при высоких издержках.

Среди таких мер группировка учащихся на основе интеллекта, электронное обучение или пассивные ассистенты (которые сидят рядом с учениками и помогают им на уроках).

Хотя это может иметь положительный эффект, размер этого эффекта около 0,2 — примерно такое же улучшение, которое может быть достигнуто путем частичного использования некоторых из десяти лучших методов, таких как обратная связь или сотрудничающее обучение.

Примечания 

Методология
Практики, основанные на доказательствах